Lucius Papirius Cursor ist der Name folgender Personen:

* Lucius Papirius Cursor (Konsul 326 v. Chr.), römischer Diktator und ab 326 v. Chr. Konsul
 Lucius Papirius Cursor (Konsul 293 v. Chr.), römischer Konsul ab 293 v. Chr.